Монреаль 2006 — 7-й международный турнир по шахматам.
 Категория: 15-я (средний рейтинг 2612,3)

Участники

Движение по турам

Таблица турнира 

Монреаль (шахматный турнир)
2006 год в шахматах
Спорт в Канаде в 2006 году